Jerry Martin (componist), een componist van muziek bij televisiereclames en computerspellen
 Jerry Martin (basketbalspeler), een basketbalspeler
 Jerry Martin (schansspringer), een Olympisch schansspringer